Vreme (in kyrillischer Schrift: Време) ist in nahezu allen südslawischen Sprachen sowie im Rumänischen, das Wort für Zeit, daneben bedeutet es auch Wetter. In weiten Teilen von Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro, sowie im Raum Užice (Serbien) wird es Vrijeme gesprochen und geschrieben. Im Slowenischen bedeutet Vreme nur Wetter, während für Zeit das Wort Čas gebraucht wird, wie in den meisten west- und ostslawischen Sprachen. 

Vreme bezeichnet:
 Vreme (Nachrichtenmagazin), ein in Belgrad seit 1990 erscheinendes Nachrichtenmagazin
 Vreme (Zeitung, Belgrad), eine in Belgrad in den Jahren 1921 bis 1941 erschienene Tageszeitung
 Vreme (Zeitung, Skopje), eine in Skopje seit 2004 erscheinende Tageszeitung

Siehe auch:
Wremja nowostei